Сан Антонио Тексас има више значења:

 Сан Антонио Тексас (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Тексас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Тексас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Тексас (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Тексас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио Тексас, Лос Коралес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио Тексас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио Тексас (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Антонио Тексас (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику